Радослав Живков е български футболист, нападател на ЦСКА (София).

Професионална кариера 
Юноша на ЦСКА, играе като нападател и атакуващ полузащитник. През 2016 играе за младежкия тим и втория отбор на ЦСКА. Води няколко пъти подготовка с първия отбор на тима и участва в контроли на тима, но не успява да запише дебют през 2017/18. През лятото на 2018 преминава в Литекс Ловеч под наем, който е продължен и през следващите сезони. На 4 януари 2021 се завръща от наема и започва подотовка с първия състав на ЦСКА.След края на подготовката с армейците се завръща под наем в Литекс Ловеч в средата на февруари 2021. В началото на юни 2021 се завръща в ЦСКА и започва подготовка с първия състав. В началото на 2023 се завръща в ЦСКА. 

Играе за националния отбор на България до 19 години.

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

Български футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на Септември (София)